Санта Круз де лос Анхелес има више значења:

 Санта Круз де лос Анхелес (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Круз де лос Анхелес (Сан Мартин Тесмелукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику